La Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, de son nom complet Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (aussi appelée Convention d’Ottawa ou traité d'Ottawa), est un traité international de désarmement qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnel. 

La Convention a été adoptée à Oslo le  de 1997, ouverte à la signature les 3 et  à Ottawa, et déposée le  de la même année à New York auprès du secrétaire général des Nations unies. Elle est entrée en vigueur le .

La Convention a été négociée afin de pallier les insuffisances du Protocole II (sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs) de la Convention sur certaines armes classiques que de nombreux États jugeaient inadapté pour répondre efficacement au défi de l'interdiction totale des mines antipersonnel.

Malgré le large soutien international envers la Convention d'Ottawa, il y a encore des États producteurs et/ou utilisateurs de mines antipersonnel qui refusent d'adhérer au texte. Ensemble, six de ces États – la Chine, l’Inde, la République de Corée, le Pakistan, la Russie et les États-Unis – pourraient détenir des stocks de dizaines de millions de mines antipersonnel et certains acteurs armés non étatiques continuent à employer, stocker et produire des mines antipersonnel.

Dispositions principales de la Convention 

Chaque État partie s'engage à :
 ne jamais employer, mettre au point, produire, acquérir, stocker, conserver ou transférer à quiconque de mines antipersonnel (art.I) ;
 détruire toutes les mines antipersonnel en sa possession au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie (art.IV) ;
 détruire toutes les mines antipersonnel présentes sur des zones de son territoire dans les dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie et après les avoir identifiées et signalées (art.IV).
 fournir et/ou demander assistance auprès des autres États parties pour remplir ses obligations si possible et dans la mesure du possible (art.VI).
 prendre toutes les mesures législatives appropriées pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la Convention (art.IX).
Il peut cependant conserver un faible nombre de mines antipersonnel afin de former aux techniques de détection, déminage et destruction des mines (art.III).

Conférences d'examen de la Convention 

Première conférence d'examen :  au , Nairobi, Kenya : Sommet de Nairobi pour un monde sans mines.
Deuxième conférence d'examen :  - , Carthagène, Colombie : Sommet de Carthagène pour un monde sans mines.
Troisième conférence d'examen : 23 au , Maputo Mozambique : Troisième conférence d'examen de Maputo pour un monde sans mines.

Adhésion à la Convention

États parties 

Depuis l'adhésion de la Palestine, il y a 164 États parties à la Convention. Taïwan, respectant ce traité mais n'étant pas membre de l'ONU, ne peut y adhérer.

États signataires 

Un État a signé mais non ratifié la Convention.

États demeurés en dehors de la Convention 

32 États demeurent en dehors de la Convention.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Mine antipersonnel
 Convention sur certaines armes classiques
 Convention sur les armes à sous-munitions
 Campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnel
 Centre international de déminage humanitaire
 Déminage humanitaire
 Droit international humanitaire
 Maîtrise des armements
 Liste des traités de contrôle et de limitation des armements

Liens externes 
  Mines antipersonnel et restes explosifs de guerre sur le site du CICR International Committee of the Red Cross.
  Mines antipersonnel et droit international humanitaire sur le site du CICR International Committee of the Red Cross.
  Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (texte intégral) sur le site du CICR International Committee of the Red Cross.
  Site Officiel de ICBL International Campaign to Ban Landmines.
  Site Officiel de HAMAP.
  Site Officiel de Handicap International.
  Landmine and Cluster Munition Monitor (connu pour son impartialité et son contrôle indépendant de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel).

Convention internationale en vigueur
Traité de désarmement
Traité des Nations unies
Histoire d'Ottawa
Mine antipersonnel
Traité signé en 1997
Histoire du Canada
Traité entré en application en 1999
Traité de droit international humanitaire